Bardel steht für:
 Bardel, Ortsteil von Bad Bentheim, Niedersachsen

Bardel oder Bardél ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Bardel (1851–1926), französischer Geistlicher, Bischof von Sées 
 Franciszek Bardel (1869–1941), polnischer Politiker 
 Georg Bardel (* 1975), österreichischer Fußballspieler 
 Lisandra Bardél (* 1990), deutsche Schauspielerin und Musicaldarstellerin
 Louis Thomas Bardel (1804–??), französischer Maler und Lithograph 
 Raymond Bardel (1928–2019), Schweizer Fußballspieler